Гончаровский сельсовет:

Белоруссия 
 Гончаровский сельсовет — в Ляховичском районе Брестской области.

Россия 
 Гончаровский сельсовет — в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Гончаровский сельсовет — в Суджанском районе Курской области.
 Гончаровский сельсовет — Палласовском районе Волгоградской области.